Мако́лифф () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Маколифф, Джейн Дэммен (род. 1944) — американский религиовед, специалистка в области исламоведения и коранистики.
 Маколифф, Каллан (род. 1995) — австралийский актёр.
 Маколифф, Криста (1948—1986) — американская астронавтка.
 Маколифф, Терри (род. 1957) — американский политик, губернатор штата Виргиния в 2014—2018 гг.
 Маколифф, Энтони (1898—1975) — американский военачальник, генерал.

Другое
 (3352) Маколифф — астероид.

Примечания